Banjaranyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjaranyar, Pekuncen, by, 
 Banjaranyar, Sokaraja, by, 
 Banjaranyar, Brebes, by, 
 Banjaranyar, Kediri, by, 
 Banjaranyar, Nganjuk, by, 
 Banjaranyar, Bojonegoro, by, 
 Banjar Anyar, Bali, by, 
 Banjaranyar, Jawa Barat, by, 
 Banjaranyar, Pemalang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar